Leonardo Santos Lisboa, mais conhecido como Léo Lisboa (Rio de Janeiro, 1 de junho de 1994), é um futebolista brasileiro que atua como meia. Atualmente, joga pelo Tombense.

Carreira

Início 
Léo Lisboa é natural de Rio de Janeiro. Revelado pelo Figueirense em 2012, também atuou nas categorias de base do Flamengo entre os anos de 2004 a 2011.

Figueirense 
Em 25 de novembro de 2012 Léo fez a sua estreia no time principal, partida válida pela Serie A do Campeonato Brasileiro, na ocasião o Figueira acabou perdendo por 4 a 2 para a equipe do Grêmio.

Em 2014, ajudou a equipe alvinegra a conquistar o 16º título do Campeonato Catarinense (primeiro título como profissional de sua carreira).

No dia 3 de agosto de 2014, o meia marcou o seu primeiro gol como profissional, na vitória do Figueira por 3 a 0 em cima do Sport, partida válida pela Serie A do Campeonato Brasileiro.

Tombense 
No mês de julho de 2015 Léo Lisboa assina com o Tombense.

Títulos 
 Figueirense
 Campeonato Catarinense: 2014
 Campeonato Catarinense: 2015

Ligações externas 
 
 
 Perfil de Léo Lisboa  em Soccerway

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Figueirense Futebol Clube
Futebolistas do Tombense Futebol Clube